A Titus gyakori praenomen volt az ókori Rómában. Ismertebb viselői:

 Titus Aurelius Antoninus Pius római császár – 138 – 161
 Titus Calpurnius Siculus – költő, 1. század
 Titus Claudius Asellus – két politikus ismert ezen a néven:
 Titus Claudius Asellus – katonatiszt, politikus, Kr. e. 3. század
 Titus Claudius Asellus – néptribunus, Kr. e. 2. század
 Titus Flavius Domitianus római császár – Vespasianus fiatalabb fia, 81 – 96
 Titus Flavius Vespasianus római császár – a Flavius-dinasztia alapítója, 69 – 79
 Titus Flavius római császár – Vespasianus idősebb fia, 79 – 81
 Titus Iulius Priscus római császár, trónbitorló – 249 – 251
 Titus Labienus – szónok, történetíró, Kr. e. 1. század
 Titus Livius – történetíró, Kr. e. 1. század
 Titus Maccius Plautus – komédiaíró, Kr. e. 3-2. század
 Titus Petronius Arbiter – író, a Satyricon szerzője, 1. század
 Titus Pomponius Atticus – történetíró, Kr. e. 1. század
 Titus Quinctius Atta – komédiaköltő, Kr. e. 2-1. század
 Titus Vestricius Spurinna – politikus, költő, 1. század

Lásd még 
 Titus diadalíve
 Titus kegyelme 
 Titusz
 Titusz (film) (1999)

Források